Ел Еспиназо има више значења:

 Ел Еспиназо, Лома Бонита (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспиназо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еспиназо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику